Djicoroni peut désigner :
 Le quartier Djicoroni Para de la commune IV de Bamako ;
 Amadou Djicoroni, originaire de ce quartier ;
 Le combat de Djicoroni ayant eu lieu à Djicoroni Para en 2013 ;
 Le quartier Baco-Djicoroni de la commune V de Bamako.